Il gruppo dell'idrocalumite è un gruppo di minerali appartenente al supergruppo dell'idrotalcite.

Minerali del gruppo dell'idrocalumite 
 Idrocalumite
 Kuzelite

Note 

Idrocalumite